Меаньо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сальнес.  Занимает площадь 28 км². Население — 5 455 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Meaño, Turismo Rías Baixas

Муниципалитеты Понтеведры